Bibliotheke () bezeichnete in der Antike eine Büchersammlung oder einen Aufbewahrungsbehälter für Schriftrollen oder Bücher (siehe antike Bibliotheken).

Geläufig ist der Begriff als Titel bzw. Teil des Titels mehrerer antiker Sammelwerke, nämlich:
 Bibliotheke des Apollodor, eine mythographische Sammlung (vermutlich) des 1. nachchristlichen Jahrhunderts, die fälschlich dem Grammatiker Apollodor von Athen zugeschrieben wurde,
 Bibliotheke (Diodor), eine antike Universalgeschichte in 40 Büchern des Diodorus Siculus,
 Bibliotheca oder auch Myriobiblon, ein literaturgeschichtliches Werk des byzantinischen Patriarchen Photius aus dem 9. Jahrhundert, in dem Photius den Inhalt von 279 Büchern kritisch zusammenfasste.